Trójskok kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas 12. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Wymagane przez IAAF minimum kwalifikacyjne A do udziału w mistrzostwach wynosiło 14,20 m, natomiast minimum B 14,00 metrów. Minimum, uzyskując wynik 14,17, wypełniła Małgorzata Trybańska, która była jedyną reprezentantką Polski na mistrzostwach w tej konkurencji.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 35 zawodniczek z 23 krajów. Skoczkinie w rundzie eliminacyjnej zostały podzielone na 2 grupy: A i B. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodniczek, należało skoczyć co najmniej 14,45 m (Q). W przypadku gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza liczba sportsmenek lub gdyby żadna ze startujących nie uzyskała minimum, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujące (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pełne wyniki w bazie IAAF

Trójskok kobiet